Андрей Шпорн (, род. 1 декабря 1981 года, Краньская Гора) — словенский горнолыжник, участник двух Олимпийских игр, призёр этапа Кубка мира. Специализируется в скоростных дисциплинах.

В Кубке мира Шпорн дебютировал в 2001 году, в январе 2010 года первый, и пока единственный раз, попал в тройку лучших на этапе Кубка мира, в скоростном спуске. Кроме этого на сегодняшний день имеет 6 попаданий в десятку лучших на этапах Кубка мира. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира является для Шпорна 31-е место в сезоне 2009-10.

На Олимпиаде-2006 в Турине, стартовал в трёх дисциплинах: скоростной спуск — 31-е место, комбинация — 30-е место, супергигант — 15-е место.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере, стал 18-м в супергиганте и 25-м в гигантском слаломе, кроме того стартовал в скоростном спуске и комбинации, но не добрался до финиша.

За свою карьеру участвовал в трёх чемпионатах мира, лучший результат 6-е место в скоростном спуске на чемпионате мира — 2011.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы .

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 

Горнолыжники Словении
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года